Ел Ревире има више значења:

 Ел Ревире (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ревире (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику